Grzmiąca peut désigner

Toponymie
en Pologne :
 Grzmiąca, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Grzmiąca, village de la voïvodie de Łódź
 Grzmiąca, village de la voïvodie de Lubusz
 Grzmiąca, village du powiat de Białobrzegi, dans la voïvodie de Mazovie
 Grzmiąca, village du powiat de Grodzisk Mazowiecki, dans la voïvodie de Mazovie
 Grzmiąca, village de la voïvodie de Poméranie
 Grzmiąca, village de la voïvodie de Poméranie occidentale, et la gmina de Grzmiąca qui lui est associée